Seefeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Seefeldt (1870–1936), deutscher Serienmörder
 Artur Seefeldt (* 1930), deutscher Generalleutnant (NVA)
 Dietmar Seefeldt (* 1970), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Fritz Seefeldt (1888–1968), deutscher Theologe, Pastor und Pädagoge
 Oliver Seefeldt (* 1970), deutscher Profitänzer
 Ulf Seefeldt (1927–2003), deutscher Pädagoge
 Wilhelm Seefeldt (* 1934), Schweizer Musiker

Siehe auch:
 Seefeld